Bethesda Softworks – wydawca gier komputerowych
 Bethesda Game Studios – producent gier komputerowych

Miejscowości w USA:
 Bethesda – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Montgomery
 Bethesda – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Belmont

Gminy w USA:
 Bethesda (ang. Bethesda Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Ouachita

Inne miejscowości:
 Bethesda – w Wielkiej Brytanii, w Walii
 Bethesda – w Antigui i Barbudzie, na wyspie Antigua

Zobacz też 
 Betesda – basen wodny w muzułmańskiej części Jerozolimy